Maria de Hessen-Kassel (reina de Dinamarca) (1767 - 1852). Dona de Frederic VI de Dinamarca.
 Maria de Hessen-Kassel (gran duquessa de Mecklenburg-Strelitz) (1796 - 1880).
 Maria de Hessen-Kassel (duquessa de Saxònia-Meiningen) (1804 - 1888).
 Maria de Hessen-Kassel (princesa d'Anhalt) (1814 - 1895).